Портчестер — местность и пригород в 6 км к северо-западу от Портсмута, Англия. Часть района Фархэм в Гэмпшире.

История 
Форт Portus Adurni (от которого и произошло название Портчестер, путём добавления древнеанглийского суффикса «ceaster» — форт, укреплённый город) считался наиболее хорошо сохранившимся римским фортом к северу Альп.

После нормандского завоевания, был построен замок, который стал королевской резиденцией. С 1665 года Портчестер часто использовался для размещения иностранных военнопленных, особенно во время войн с Францией (1793 и 1815).

Удобства 
Портчестерский замок и приходская церковь Св. Марии занесены в список охраняемых зданий первой категории.

Школы
 Начальная школа «Wicor»
 Северная детская школа
 Северная младшая школа
 Начальная школа «Red Barn»
 Замковая начальная школа

Спорт
В Портчестере существует футбольный клуб, который играет в «Wicor Recreation Ground». Клуб находится вне лиги АФК Портчестера.

Известные жители 
 Майк Хэнкок — бывший депутат от Портсмутского Юга и бывший советник от прихода Фраттон
 Нил Гейман — английский писатель-фантаст, автор графических романов и комиксов, сценарист к фильмами.
 Нил Эстми — издатель и основатель издания Bloodaxe Books.
 Стив Риджуэй — исполнительный директор Virgin Atlantic Airways.
 Эмили Фармер — художник-акварелист.

Примечания

Ссылки 
 St Mary's 
 Portchester Castle Information

Города Англии
Населённые пункты Хэмпшира